Larsen puede referirse a:

 Larsen, banda musical de punk.
 Bent Larsen, ajedrecista danés.
 Juan Mariano Larsen, Educador francés de extensa actuación en la Argentina del S. XIX-